Troilius ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Oscar Troilius (1813–1899), schwedischer Eisenbahnmanager und Politiker
 Magnus Troilius (1704–1762), schwedischer Geistlicher und Politiker 
 Samuel Troilius (1706–1764), schwedischer Geistlicher, Erzbischof von Uppsala
 Uno Troilius, Geburtsname von Uno von Troil (1746–1803), schwedischer Geistlicher, Erzbischof von Uppsala

Siehe auch:
 Troilus
 Troilos